Osoby o tym nazwisku:
 Jean-Claude Olry – francuski kajakarz górski, olimpijczyk
 Jean-Louis Olry – francuski kajakarz górski, olimpijczyk
 René Olry – francuski wojskowy